Ренан Люс (; род. 5 марта 1980, Париж) — французский автор-исполнитель.

Биография 
Родился 5 марта 1980 года в Париже, однако детство провел в Плурьен-ле-Морле, Бретань. В детские годы вместе с братом и сестрой пел в хоре. В дальнейшем осваивал игру на фортепиано (под влиянием старшего брата, ставшего классическим пианистом) и саксофоне, в том числе в консерваториях Бреста и Сен-Бриё, однако вскоре отказался от карьеры классического музыканта, самостоятельно научился играть на гитаре и начал писать песни.

После двухлетнего обучения в подготовительных классах в Ренне (лицей Сент-Винсент) (во время которого он выступал в барах и принял участие в нескольких фестивалях) Ренан поступил в Тулузскую бизнес-школу. В рамках учебного проекта он записал на диск две своих песни, направив вырученные от его продажи средства в пользу гуманитарной ассоциации, которая помогает школам на Мадагаскаре.

После двух лет учебы в Тулузе он перебрался в Париж и решил посвятить себя исключительно музыкальной карьере. Начав с серии концертов в небольшом Théâtre Le Méry, вскоре он познакомился с шансонье Рено (дочь которого впоследствии станет женой Ренана) и Бенабаром, ставшими поклонниками и покровителями молодого музыканта.

В 2005 году Ренан Люс подписал контракт с лейблом Barclay. Вскоре он принял участие в нескольких крупных музыкальных фестивалях и выступил на разогреве у Бенабара на концерте в зале «Зенит». В 2006 году вышел первый альбом музыканта Repenti («Раскаявшийся»), принесший Ренану успех. В 2009 году Люс выпустил второй альбом Le Clan des miros, взлетевший на вершину французского хит-парада и ставший дважды платиновым. Третий альбом музыканта D’une tonne à un tout petit poids вышел в 2014 году.

Дискография 
 2006: Repenti
 2009: Le Clan des miros
 2014: D’une tonne à un tout petit poids

Примечания

Ссылки 
 http://www.renanluce.fr

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы Франции